Teutates, Toutatis – bóg celtycki
 Toutatis (planetoida)